Az 1989–1990-es magyar nemzeti labdarúgó-bajnokság másodosztálya 32 csapat részvételével rajtolt. Az egyesületeket két 16 fős csoportra, a keletire illetve a nyugatira osztották.

Keleti csoport 

A csoportba nem került egy csapat sem az előző szezon két NB I-es kiesője közül. A tavalyi nyugati csoportból ide sorolták át a BVSC csapatát. Az újoncok a Salgótarjáni Síküvegygár, a Szegedi Dózsa és a Mezőtúri Honvéd voltak.

A  bajnokságot a Szeged SC nyerte, így feljutott az NB I-be. Második a Kazincbarcikai Vegyész lett, amely helyezésével jogot szerzett arra, hogy osztályozót játsszon az NB I-ért. A harmadik helyen a BVSC végzett. Kiesett a Szegedi Dózsa, a Mezőtúri Honvéd és a Debreceni Kinizsi. Az 1989-ben 12. helyen végzett Debreceni Universitas megszüntette labdarúgó-szakosztályát. A játékosok a DMVSC-ből kivált DMTE-be igazoltak, amely a DUSE helyén indult a másodosztályban.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Nyugati csoport 

A csoportba került az előző szezon két NB I-es kiesője a Zalaegerszeg és a Dunaferr.  Az újoncok a Budafoki MTE, a Paksi SE és az Ajka Hungalu voltak.

A  bajnokságot a Bp. Volán nyerte, így feljutott az NB I-be. Második a Dunaferr lett, amely helyezésével jogot szerzett arra, hogy osztályozót játsszon az NB I-ért. A harmadik helyen a Oroszlányi Bányász végzett. Kiesett a Paks, a Tapolcai Bauxitbányász és a Keszthelyi Haladás.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Magyar 2
Magyar 2
Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok